Peter Vermeersch (musicus) (1959), Vlaams musicus
 Peter Vermeersch (schrijver) (1972), Vlaams schrijver